Округ Самервелл () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Глен-Роуз.

История 

Округ Самервелл был сформирован в 1875 году. Он был назван в честь Александра Самервелла, солдата техасской революции.

География 

По данным бюро переписи населения США площадь округа Самервелл составляет 497 км², из которых 485 км² — суша, а 12 км² — водная поверхность (2,46 %).

Основные шоссе 
  Шоссе 67
  Автострада 144

Соседние округа 
 Худ  (север)
 Джонсон  (восток)
 Боске  (юг)
 Эрат  (запад)

Примечания 

Округа Техаса